Тама́н-Нега́ра () — национальный парк в Малайзии. Площадь — 434,3 тысяч га. Расположен на полуострове Малакка в гористой местности штатов Паханг, Келантан и Тренгану. Охраняется крупный массив влажных тропических (экваториальных) диптерокарповых лесов. На территории парка находится гора Гунунг-Тахан (2187 м) — высочайшая вершина полуострова Малакка.

История 
В 1925 году на территории 9240 гектар, вокруг горного массива Тахан был организован Горный резерват Тахан, в 1938 году резерват приобрёл статус национального парка и стал называться «Национальным Парком короля Георга V» в честь короля Англии. В 1957 году после обретения Малайзией независимости, парк был переименован в Национальный парк Таман-Негара. С малайского языка Таман-Негара () переводится как «национальный парк».

Животный мир 
В парке встречаются гауры, олени-замбары, чепрачные тапиры, дымчатые леопарды, бенгальские коты, индокитайские тигры, малайские медведи, суматранские носороги, циветты, азиатские слоны, аргусы и более 300 других видов птиц.

В ноябре 2019 года скончалась последняя, известная учёным, особь суматранского носорога в Малайзии (самка). Последний самец скончался в мае 2019 года.

Примечания

Литература 
 David Bowden 2000. Globetrotter Visitor’s Guide to Taman Negara. New Holland Publishers128 p. ISBN 1-85974-259-9
 Strange M., Yong Dennis. 2006. Birds of Taman Negara. Draco Publishing and Distribution Pte Ltd. 120 p. ISBN 981-05-4441-3

Национальные парки Малайзии